Das Monte Carlo Classic 2008 fand vom 15. bis 19. Dezember 2008 in Monte Carlo, Monaco, im Stade Louis II statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 20. Das Preisgeld betrug 25.300 US-Dollar.

Vorjahressiegerin Natalie Grinham nahm nicht erneut teil. Im Finale besiegte die an Position zwei gesetzte Laura Lengthorn-Massaro die topgesetzte Rachael Grinham mit 11:7, 11:9, 9:11, 7:11 und 11:9.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2008
WSA World Tour 2008/09